Bumba (televisieprogramma), een Belgisch peuterprogramma, gecreëerd door Jan Maillard en in productie gebracht door Studio 100.
Bumba (stad), een stad in de Democratische Republiek Congo, gelegen aan de Kongostroom in de provincie Mongala.
Bumba (spinnen) een geslacht van spinnen.